Gminy w USA:
 Pitcher – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
Gminy w USA:
 Pitcher (ang. Pitcher Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Pitcher (ang. Pitcher Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango